Jméno Marx se vztahuje k více osobnostem:

 Bratři Marxové – komediální skupina, působící v 1. polovině 20. století
 Groucho Marx (1890–1977) 
 Gummo Marx (1893–1977)
 Harpo Marx (1888–1964)
 Chico Marx (1887–1961)
 Minnie Marxová (1864–1929) – matka bratří Marxových
 Zeppo Marx (1901–1979)
 Barbara Marxová (* 1927) – žena Zeppo Marxe, pozdější žena Franka Sinatry
 David Marx – český lékař a zdravotnický odborník
 Jaroslav Marx (* 1971) – český fotbalista
 Joachim Marx (* 1944) - polský fotbalista a trenér
 Joseph Marx (1882–1964) – rakouský hudební skladatel
 Karel Marx (lední hokejista) (1948-1984) - český hokejista
 Karl Marx (1818–1883) – německý filosof, sociolog a teoretik revoluce
 Eleanor Marxová (1855–1898) – jeho politicky aktivní dcera
 Laura Marxová (1845–1911) – jeho další dcera, manželka Paula Lafargue
 Paul Marx – více osob (rozcestník)
 Paul Marx (kněz) (1920–2010) – benediktinský mnich, zakladatel Human Life International
 Philipp Marx (* 1982) – německý tenista
 Reinhard Marx (* 1953) – německý kněz, arcibiskup v Mnichově a kardinál 
 Richard Marx (* 1963) – americký zpěvák
 Roberto Burle Marx (1909–1994) – brazilský zahradní architekt a malíř
 Wilhelm Marx (1863–1946) – německý právník, politik a kancléř

jiný význam
 Marx (město) – město v Saratovské oblasti Ruska
 Marx Dormoy (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Rue Marx-Dormoy – ulice v Paříži
 Parní stroj Marx – technická památka z roku 1909, vyrobená firmou Škoda v Plzni

podobné
 Marks

Související články 
 Karl-Marx-Allee v Berlíně
 Karl-Marx-Haus
 Karl-Marx-Hof
 Karl-Marx-Stadt – město, dnes Chemnitz v Sasku

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení